Ferdinand von Merveldt ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand von Merveldt (Politiker, 1788) (1788–1853), Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Ferdinand von Merveldt (Politiker, 1840) (1840–1905), Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Ferdinand Dietrich von Merveldt (1681–1765), Amtsdroste in Wolbeck sowie kurkölnischer Kämmerer